Mount Robertson steht für:
 Mount Robertson (Viktorialand), Eisdom im Viktorialand, Antarktika
 Mount Robertson (Palmerland), Berg im Palmerland, Antarktika